7669 Malše – asteroide della fascia principale
 Malše (fiume) – fiume dell'Europa Centrale